Niemcy:
 Abenberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth

Inne:
 Abenberg – ród

Zobacz też:
 Abensberg